Конститусион Мексикана има више значења:

 Конститусион Мексикана (Сан Хуан Мазатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Конститусион Мексикана (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику